Boquerón puede referirse a:

Zoología 
 boquerón, nombre vulgar del pez Engraulis encrasicolus.

Historia
 batalla de Boquerón (1866), combate en la guerra de la Triple Alianza;
 batalla de Boquerón (1932), combate en la guerra del Chaco.

Literatura 
 Boquerón (cuento), cuento policial escrito por Humberto Mata.

Localidades y divisiones administrativas 
 Boquerón (Cuba), localidad de Cuba.
 Distrito de Boquerón, distrito de Panamá;
 Boquerón (Chiriquí), localidad en el departamento Chiriquí (Panamá);
 Departamento de Boquerón, departamento de Paraguay;
 Boquerón (Cabo Rojo), localidad del municipio de Cabo Rojo (Puerto Rico);
 Boquerón (Las Piedras), localidad del municipio de Las Piedras (Puerto Rico);
 El Boquerón, localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Punta del Boquerón, zona costera en Cádiz (España);
 Boquerón (Colombia), localidad fronteriza entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca (Colombia);
 Boquerón del Padre Abad, accidente geográfico en el departamento de Ucayali (Perú).

Otros 
 Boquerón (PH), buque de guerra de Paraguay (originalmente LSM-86 de EE. UU.).